Peter Ijeh (født 28. marts 1977) er en tidligere nigeriansk professionel fodboldspiller. Hans sidste klub var GAIS i Sverige. Han havde forinden spillet for Syrianska FC. Hans position på banen er i angrebet.

Efter at have spillet for klubber i Nigeria, blev han købt af den svenske klub Malmö FF i 2001. Han var topscorer i Allsvenskan i 2002 med 24 mål. I 2004, kom han til IFK Göteborg, hvorefter at han i 2005 kom til danske FC København. Her spillede han 16 kampe og scorede 4 mål inden han i 2006 skiftede til den norske klub Viking FK. Peter Ijeh spillede 4 sæsoner i Norge, inden han i 2010 skiftede til svenske Syrianska FC hvor det blev til 2 sæsoner.

Karriere statistik

Eksterne henvisninger 

 National Football Teams

Fodboldspillere fra Nigeria
Fodboldspillere fra Malmö FF
Fodboldspillere fra IFK Göteborg
Fodboldspillere fra FC København
Fodboldspillere fra Viking FK
Fodboldspillere fra Syrianska FC
Fodboldspillere fra GAIS
Angribere (fodbold)